Valea Merilor se poate referi la:
Valea Merilor, Bacău
Valea Merilor, Olt